Флаг муниципального образования городское поселение Мо́ртка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

9 июня 2007 года, решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Мортка № 74, было утверждено Положение о флаге муниципального образования.

20 февраля 2008 года, решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Мортка № 123, был объявлен конкурс по разработке проектов официальных символов (герба, флага, гимна) муниципального образования городское поселение Мортка. Проекты должны были быть представлены в конкурсную комиссию не позднее 30 мая 2008 года. В целях изучения общественного мнения конкурсная комиссия в срок с 1 июня по 1 августа 2008 года провела открытую выставку проектов герба, флага и гимна. В ходе проведения выставки проводилось голосование и после закрытия выставки конкурсная комиссия в течение недели подвела итоги конкурса.

13 августа 2008 года, решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Мортка № 153, по результатам конкурса был утверждён рисунок флага и его описание.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования городское поселение Мортка представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух полос: верхней — зелёного, нижней — синего цветов. Отношение зелёной полосы к синей составляет 1:3. По стыку зелёной и синей полос проведена полоса орнамента из герба муниципального образования городское поселение Мортка. Ширина полосы орнамента составляет одну шестую часть ширины флага. Соотношение сторон флага 2:3».

Символика флага 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Полосы зелёного и синего цвета обозначают принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Синий цвет (лазурь) — символ обилия рек и озёр.

Зелёный цвет символизирует лесные богатства поселения, олицетворяет надежду, изобилие, свободу.

Узорный пояс подчёркивает региональную особенность северного края. Своим названием поселение обязано близлежащей лесной речки Мортка. В языке хантов Оби корень слова «морт» обозначает «тёплый», «южный».

Жёлтый цвет (золото)национального узора соответствует светлому, ясному будущему.

Примечания